Кап

Фамилии и имена 

 Кап, Владислао (1934—1982) — аргентинский футболист.
 Кап, Ив (род. 1960) — бельгийский кинооператор, работает в Бельгии, Германии, Франции, США.
 Кап — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».

Термины 

 Кап — нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины.

Аббревиатуры 

 кап — корпусной артиллерийский полк.

См. также 
 Капа
 Каппа